Ади́юх () — село в Кабардино-Балкарской Республике. Входит в состав муниципального образования «Городской округ Нальчик».

География 

Селение расположено в северо-восточной части городского округа Нальчик, на левом берегу реки Нальчик. Находится в 0,1 км к северу от города Нальчик и фактически слился с его северо-восточным районом — Александровка.

Граничит с землями населённых пунктов: Нальчик на юге и западе, Нартан на востоке и с дорожным разъездом Нартан на северо-востоке.

Населённый пункт расположен в предгорной зоне республики, на наклонно-волнистой Кабардинской равнине. Рельеф местности представляет собой возвышенную террасу, с резкими и обрывистыми понижениями к долине реки Нальчик. Средние высоты на территории села составляют около 425 метра над уровнем моря.

Гидрографическая сеть представлена в основном рекой Нальчик. Уровень обеспечения местности грунтовыми водами, как и в целом по республике высокая. К северу от села расположен Кабардино-Балкарский филиал РусГидро.

Климат влажный умеренный, с тёплым летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет около +10,0°С, и колеблется от средних +22,0°С в июле, до средних -2,3°С в январе. Среднесуточная температура воздуха колеблется от −10°С до +12°С зимой, и от +16°С до +30°С летом. Среднегодовое количество осадков составляет около 700 мм.

Этимология 
Адиюх — героиня нартского эпоса адыгов. Согласно сказанию, руки Адиюх излучали свет и жила с мужем в доме, стоявшем на высоком обрыве над рекой Инджидж (Малый Зеленчук), который был соединён с другим берегом реки полотняным мостом. Тёмной ночью, Адиюх протянув из своего окна руки, освещала мост и её муж благополучно перегонял по нему табуны лошадей. Будучи тщеславным, муж отказывался верить в помощь Адиюх, и однажды после ссоры она не осветила мост. Вместе с лошадьми муж Адиюх сорвался с моста и его унесло течение.

Крепость XVII века, стоящая на правом берегу реки Малого Зеленчука известна под названием «Башня Адиюх», а Красные горы (ниже этой крепости по течению реки) считают кровавыми ранами Адиюх, искавшей труп мужа.

Само слово Адиюх () в переводе с кабардино-черкесского языка означает — «светлорукая» (от Ӏэдий — «предплечье» и ху — «белый»).

История 
Решением исполкома Нальчикского горсовета №106 от 16.02.1988 года был образован соцгородок, которому было присвоено наименование — посёлок Адиюх. Под территорию нового населённого пункта первоначально было отведено площадь на 105 гектар.

В 1995 году было создано местное самоуправление посёлка, в составе Нальчикской городской администрации.

В 2005 году после реорганизации Нальчикской городской администрации, посёлок был включён в состав городского округа Нальчик. Тогда же, посёлок городского типа Адиюх было преобразовано в село.

Ныне село фактически слилось с городом Нальчик на юге и западе. На востоке тянется селение Нартан, с которым село связано несколькими висячими мостами.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года:

 Половозрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 874 чел. (46,0 %). Женщины — 1 028 чел. (54,0 %).

Средний возраст населения — 33,0 лет. Медианный возраст населения — 29,9 лет.

Средний возраст мужчин — 32,7 лет. Медианный возраст мужчин — 29,7 лет.

Средний возраст женщин — 33,3 лет. Медианный возраст женщин — 30,4 лет.

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа № 26 — ул. Казаноко Жабаги, 56.
 Начальная школа Детский сад № 62 «Ручеёк» — ул. Нарткалинское шоссе, 156.

Здравоохранение 
 Участковая больница — ул. Бадыноко, 21.

Культура 
 Дом Культуры

Общественно-политические организации:
 Адыгэ Хасэ
 Религиозная комиссия
 Общественный совет

Ислам 
В селе действует одна мечеть.

Экономика 
Напротив села расположены несколько крупных промышленных предприятий:
 ООО «Астероид»
 ООО «Гермес Ника»
 ООО «Зикомбо»

К западу от села расположены Нальчикские очистительные сооружения и местный филиал РусГидро.

Администрация 
Администрация села Адиюх является территориальным исполнительным органом местной администрации (ТИОМА) городского округа Нальчик и осуществляет исполнительно-распорядительные функции на территории села Адиюх.

Администрация села Адиюх — городской округ Нальчик, село Адиюх, ул. Бадыноко, № 21.

Глава администрации села Адиюх — Кумыков Залимхан Магомедович.

Улицы 
На территории села зарегистрировано 12 улиц и 1 шоссе:

Часть улиц села названы именами героев Нартского эпоса адыгов.

Ссылки 
 Официальный сайт села Адиюх
 Городской округ Нальчик на портале правительства КБР

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Нальчик
Бывшие посёлки городского типа Кабардино-Балкарии